Helena Moreno (ur. 1978) – amerykańska dziennikarka, przedsiębiorca i polityk
 Helena Moreno (ur. 1989) – angolska aktorka
 Helena Moreno (ur. 2001) – kostarykańska pływaczka